Това е списък на 300-ата членове, избрани за депутати в Гръцкия парламент на Парламентарните избори в Гърция през юни 2012 година.

Депутати

Промени 
 23 юли 2012: Артемиос Матеопулос замества Никитас Сьоис (Златна зора), който подава оставка на 23 юли.
 3 август 2012: Никос Николопулос е изключен от Нова демокрация и основава Християндемократическо движение.
 21 октомври 2012: Николаос Ставроянис е изключен от Нова демокрация.
 22 октомври 2012: Йоанис Михелоянакис (Демократична левица) се обявява за независим.
 25 октомври 2012: Йоанис Михелоянакис обявява сътрудничество с Коалицията на радикалната левица.
 7 ноември 2012: Георгиос Касапидис е изключен от Нова демокрация и Костас Скандалидис, Ангела Гереку, Маркос Боларис, Янис Куцукос, Михалис Касис и Теодорос Парастатидис са изключени от Общогръцкото социалистическо движение.
 8 ноември 2012: Мимис Андрулакис (Общогръцко социалистическо движение) се обявява за независим.
 12 ноември 2012: Теодорос Солдатов е изключен Нова демокрация.
 3 декември 2012: Андреас Ловердос е изключен от Общогръцкото социалистическо движение, защото основава Радикално движение за социалдемократически съюз.
 13 декември 2012: Константинос Маркопулос и Йоанис Куракос (Независими гърци) се обявяват за независими.
 7 януари 2013: Одисеас Вудурис и Парис Муцинас са изключени от Демократична левица.
 10 януари 2013: Христос Айдонис (Общогръцко социалистическо движение) се обявява за независим.
 20 феврури 2013: Костас Скандалидис, Ангела Гереку, Янис Куцукос и Михалис Касис се връщат в Общогръцкото социалистическо движение.
 21 март 2013: Николаос Ставроянис и Йоанис Куракос стават депутати от Нова реформистка радикална реконструкция.
 28 март 2013: Зета Макри замества Атанасиос Накос, който умира на 28 март (Нова демокрация).
 15 април 2013: Андреас Ловедрос и Христос Айдонис стават депутати от Споразумение за Нова Гърция.

Бележки 

депутатите в Гръцкия парламент (юни 2012)
Гръцки парламент